Christian Fechner (1944-2008) est un producteur, scénariste et réalisateur français ;
 Maxime Fechner, fondateur de Kymerah, fils de Christian Fechner ;
 Alexandra Fechner (1980), productrice et fille de Christian Fechner, fondatrice de Fechner Films ;
 Les Films Christian Fechner est la société de production créée par Christian Fechner.
 Eberhard Fechner (1926-1992) est un réalisateur allemand.
 Gustav Fechner (1801-1887) est un philosophe et psychologue allemand ;
 Loi de Weber-Fechner : en psychophysique, la loi de Weber-Fechner ou de Bouguer-Weber décrit la relation entretenue par la sensation avec la grandeur physique d'un stimulus.
 Jean-Guy Fechner (1947), frère de Christian Fechner est un acteur, compositeur, musicien (batterie) et producteur français ;
 Sébastien Fechner (1973), fils de Jean-Guy Fechner, producteur et fondateur de la société de production Source Films ;
 Max Fechner (1892-1973), homme politique est-allemand ;
 Till Fechner est un artiste lyrique français.